Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2016/17.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05, von Werder Bremen und des VfB Stuttgart.

Kader

MSV Duisburg 

Cheftrainer:  Ilia Gruev

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Karsten Neitzel (1–17), Ole Werner (Interimstrainer am 5. Spieltag), Markus Anfang (6–38)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Heiko Herrlich

1. FC Magdeburg 

Cheftrainer: Jens Härtel

FSV Zwickau 

Cheftrainer: Torsten Ziegner

VfL Osnabrück 

Cheftrainer:  Joe Enochs

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Torsten Fröhling (1–21), Christian Hock (Interimstrainer am 22. Spieltag), Rüdiger Rehm (23–38)

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Sven Köhler

Preußen Münster 

Cheftrainer: Horst Steffen (1–10), Cihan Tasdelen (Interimstrainer am 11. Spieltag), Benno Möhlmann (12–38)

SG Sonnenhof Großaspach 

Cheftrainer: Oliver Zapel

VfR Aalen 

Cheftrainer: Peter Vollmann

Sportfreunde Lotte 

Cheftrainer: Ismail Atalan

Hallescher FC 

Cheftrainer: Rico Schmitt

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Stefan Krämer

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Christian Brand (1–37), Uwe Ehlers (Interimstrainer am 38. Spieltag)

SC Fortuna Köln 

Cheftrainer: Uwe Koschinat

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Alexander Nouri (1–7), Thomas Wolter (Interimstrainer 8–10), Florian Kohfeldt (11–38)

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: René Müller (1–15), Florian Fulland (Interimstrainer 16–17), Stefan Emmerling (18–33), Steffen Baumgart (34–38)

1. FSV Mainz 05 II 

Cheftrainer: Sandro Schwarz

FSV Frankfurt 

Cheftrainer: Roland Vrabec (1–25),  Gino Lettieri (26–38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2016/17
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2016/17

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2016/17
3. Fußball-Liga 2016/17
Kaderliste
3. Fußball-Liga